Juan Federico duque de Brunswick-Luneburgo (en alemán: Johann Friedrich, castillo de Herzberg, Herzberg am Harz, 25 de abril de 1625  - Augsburgo, 18 de diciembre de 1679) era miembro de la casa de Welf y fue príncipe de Luneburgo por un corto tiempo en 1665. Gobernó el principado de Calenberg, una subdivisión del ducado, desde 1665 hasta su muerte. Fue padre de la emperatriz Guillermina Amalia.

Biografía 
El tercer hijo del duque Jorge de Brunswick-Luneburgo, Juan Federico, emprendió una serie de viajes de estudio a través de Francia e Italia, y en el último, estando en Asís en 1651, se convirtió a la Iglesia católica al asistir a uno de los milagros de levitación del monje capuchino fray José de Cupertino, siendo el único de su familia protestante. Cuando su hermano Cristián Luis murió en 1665, trató de dar un golpe de Estado a la regencia del Principado de Luneburgo en Celle, que en realidad era de su hermano mayor Jorge Guillermo. Después de unas negociaciones que duraron seis meses, Juan Federico se contentó con el Principado de Calenberg, que se extendió con Grubenhagen y Gotinga y en 1665 se unió a su reinado en Hanóver. 

En 1666, construyó un palacio en Herrenhausen cerca de Hanóver, convirtiéndolo en su residencia de verano. Inspirado en el Palacio de Versalles, es famoso por sus jardines, los Jardines de Herrenhausen. Además, el sistema del zoológico de Hanóver en Kirchrode se remonta a su iniciativa. A causa de su nueva fe, la iglesia en el castillo de Leineschloss fue consagrada según el rito católico y llevó para su culto a frailes capuchinos de Hanóver. 

En 1674 emitió una orden oficial, que sólo fue sustituida en 1808 por la organización territorial de Westfalia.

En 1676, Juan Federico designó a Gottfried Leibniz, entonces único erudito y filósofo de 30 años de edad, como consejero privado, historiador y bibliotecario de la corte. Así comenzó la asociación de 40 años de Leibniz con la Casa de Hannover, que dio lugar a tres generaciones de Hanover, siendo mecenas del hombre más brillante de Europa. Fundó la Biblioteca real imperial, actualmente la Biblioteca Gottfried Wilhelm Leibniz, donde Leibniz fue su primer director importante entre 1676-1716. 

Su fastuoso estilo de gobierno fue financiado por los fondos de apoyo franceses.

Empleó al arquitecto veneciano Girolamo Sartorio como su maestro de obras en 1667, quien diseñó muchos edificios de la ciudad, incluyendo la iglesia de Neustadt y fue clave en la expansión de los jardines Herrenhausen.

En el camino a su quinta estancia en Italia, Juan Federico murió en Augsburgo en 1679, a los 54 años, y fue enterrado en Hanóver con un pomposo funeral de Estado.

Entonces, su hermano menor, Ernesto Augusto se convirtió en el duque reinante en Hanover.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el sarcófago de Juan Federico en Leineschloss fue transferido al mausoleo de la casa de Welf en el jardín Berggarten en Herrenhausen.

Matrimonio e hijos 
Juan Federico se casó el 30 de noviembre de 1668 con Benedicta Enriqueta del Palatinado (14 de marzo de 1652 - 12 de agosto de 1730), hija de Eduardo del Palatinado-Simmern y Ana María de Gonzaga-Nevers. Tuvieron cuatro hijas:
Ana Sofía (10 de febrero de 1670 - 24 de marzo de 1672).
Carlota Felicidad (8 de marzo de 1671 - 29 de septiembre de 1710), se casó con el duque de Módena Reinaldo III de Este.
Enriqueta María (9 de marzo de 1672 hasta 4 de septiembre de 1757).
Guillermina Amalia ( 21 de abril de 1673 - 10 de abril de 1742), se casó con José I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Antepasados

Referencias

Bibliografía 
 Jill Bepler: Ansichten eines Staatsbegräbnisses. Funeralwerke und Diarien als Quelle zeremonieller Praxis. In: Jörg Jochen Berns, Thomas Rahn (Hrsg.): Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Tübingen 1995, ISBN 3-484-36525-0, S. 183–197 (über die Beisetzung von Herzog Johann Friedrich 1680 in Hannover).
 Adolf Köcher: Johann Friedrich, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg (Hannover). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 177–181.
 Klaus Mlynek: In: Hannoversches biographisches Lexikon. Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlüter, Hannover 2002, S. 189.
 Waldemar R. Röhrbein: Die Schloßkirche wird katholisch. In: Hans Werner Dannowski, Waldemar R. Röhrbein (Hrsg.): Geschichten um Hannovers Kirchen. Studien, Bilder, Dokumente. Lutherhaus-Verlag, Hannover 1983, ISBN 3-87502-145-2, S. 166–169.
 Georg Schnath: Johann Friedrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlín 1974, ISBN 3-428-00191-5, S. 478 f. (Digitalizado).
 Annette von Stieglitz: Landesherr und Stände zwischen Konfrontation und Kooperation. Die Innenpolitik Herzog Johann Friedrichs im Fürstentum Calenberg 1665–1679. Hahn, Hannover 1994, ISBN 3-7752-5895-7 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 24; Untersuchungen zur Ständegeschichte Niedersachsens 7).

Enlaces externos 

Biografie en welfen.de

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVII (casa de Welf)
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Nacidos en Baja Sajonia
Fallecidos en Augsburgo
Príncipes de Calenberg del siglo XVII (casa de Welf)